Epona puede referirse a:

 Epona, diosa celta de los caballos.
 Epona, personaje equino del videojuego The Legend of Zelda.